Ел Чичонал има више значења:

 Ел Чичонал (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чичонал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чичонал, Лос Волканес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чичонал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чичонал (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику